Amerikai Egyesült Államok
Avon (Alabama)
Avon (Colorado)
Avon (Connecticut)
Avon (Dél-Dakota)
Avon (Észak-Karolina)
Avon (Illinois)
Avon (Indiana)
Avon (Iowa)
Avon, Kalifornia (egyértelműsítő lap)
Avon (Butte megye, Kalifornia)
Avon (Contra Costa megye, Kalifornia)
Avon (Maine)
Avon (Massachusetts)
Avon (Minnesota)
Avon (Mississippi)
Avon (Montana)
Avon (város, New York)
Avon (falu, New York)
Avon (Ohio)
Avon (Pennsylvania)
Avon (Utah)
Avon (Washington)
Avon (Lafayette megye, Wisconsin)
Avon (Rock megye, Wisconsin)
Avon (város, Wisconsin)
Avon-by-the-Sea, New Jersey
Avon Lake, Ohio
Avon Park, Florida
 Egyesült Királyság
Stratford-upon-Avon mezőváros Angliában
 Franciaország
Avon (Seine-et-Marne) város Franciaországban Seine-et-Marne megyében
Avon (Deux-Sèvres) város Franciaországban, Deux-Sèvres megyében
Avon-la-Pèze település Franciaországban
Avon-les-Roches település Franciaországban
Folyók
Avon folyó Ausztráliában, Nyugat-Ausztráliában
Avon folyó Angliában, Warwickshire megyében
Avon folyó Angliában, Hampshire megyében
Egyéb
Avon Valley Nemzeti Park Ausztráliában
Avon, kozmetikai cég